Nikon F-601m (Nikon N6000 в США) — автоматизированный малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с ручной фокусировкой, выпускавшийся в Японии корпорацией Nikon) с 1990 года. Фотоаппарат оснащался встроенным моторным приводом и несколькими режимами автоматического управления экспозицией. Nikon F-601m считается упрощённой версией автофокусного Nikon F-601, с ручной фокусировкой и без встроенной вспышки.

Особенности 
 Автоматические режимы программного автомата, приоритета выдержки, приоритета диафрагмы и ручной режим отработки экспозиции;
 Матричный и центровзвешенный режимы измерения экспозиции;
 Брекетинг;
 Электронный автоспуск;
 Две скорости серийной съёмки встроенного мотора;
 Поддержка DX-кодирования типа фотоматериала;
 Экспокоррекция для непрерывного и импульсного освещения;
 Автоматика вспышки по технологии TTL OTF;

Конструкция 
Фотоаппарат со встроенным моторным приводом и автоматической зарядкой плёнки не оснащён ручным взводом и обратной перемоткой, которые без элементов питания невозможны. Пластмассовый корпус собран вокруг металлического каркаса. Электронно управляемый затвор с вертикальным движением металлических шторок может бесступенчато отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/2000 до 30 секунд в режимах программного автомата и приоритета диафрагмы. В ручном режиме и режиме приоритета выдержки возможна установка выдержек с шагом в 1 ступень, а также ручная выдержка. Синхронизация с электронными вспышками возможна на выдержках не короче 1/125 секунды. Видоискатель с жёстковстроенной пентапризмой оснащён несменным фокусировочным экраном типа «К».

См. также 
 Canon T90

Источники

Литература

Ссылки 
 

35-мм фотоаппараты
Плёночные зеркальные фотоаппараты Nikon
 
Фотоаппараты, появившиеся в 1990 году